С-245 может иметь следующие значения:
 С-245 — советская подводная лодка проекта 613.
 С245 — паровоз (с 2000 года — С68);